Jevgenyij Boriszovics Kuznyecov (1961) olimpiai bajnok szovjet-orosz labdarúgó
 Jevgenyij Nyikolajevics Kuznyecov (1983) orosz labdarúgó
 Jevgenyij Vlagyimirovics Kuznyecov (1990) olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok orosz műugró
 Jevgenyij Jevgenyjevics Kuznyecov (1992) orosz jégkorongozó